Entomologie : Baldus est un genre de punaises de la tribu des Anisoscelini.

Patronyme 

Balde de Ubaldis, dit aussi Baldus, juriste médiéval
Brita Baldus, plongeuse allemande
Édouard Baldus, photographe français.